Игорь Родионов: Родионов, Игорь Витальевич (род. 1987) — российский и монгольский игрок в хоккей с мячом.
 Родионов, Игорь Николаевич (1936—2014) — государственный и военный деятель СССР, министр обороны Российской Федерации (1996—1997).